Erik Waldemar Larsson, švedski hokejist, * 18. januar 1905, Stockholm, Švedska, † 8. marec 1970, Stockholm.

Larsson je v svoji karieri igral le za klub Hammarby IF v švedski ligi. Dvakrat je osvojil naslov švedskega prvaka, v sezonah 1931/32 in 1932/33, v sezoni 1929/30 je bil prvi strelec švedske lige. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil srebrno medaljo, in enem Evropskem prvenstvu, na katerem je bil dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 24/25
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 25/26
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
| 1
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 26/27
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 27/28
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 28
|
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 28/29
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 29/30
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 30/31
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 31/32
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko prvenstvo
| 32
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 32/33
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1928
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hammarby IF